«Любимец учителя» (; США, 1958) — романтическая комедия режиссёра Джорджа Ситона с Кларком Гейблом и Дорис Дэй в главных ролях.

Сюжет 

Джеймс Гэннон, опытный редактор новостей многотиражной газеты, получает приглашение от профессора Стоун выступить перед студентами вечернего отделения журналистики. Гэннон, который никогда не учился профессии, отказывается и пишет профессору письмо, в котором выражает свои самые искренние убеждения в бесполезности теоретического образования. Тем не менее, главный редактор приказывает ему присутствовать на занятии. Однако не успевает он представиться, как профессор Стоун, оказавшаяся красивой молодой женщиной, зачитывает перед классом его письмо и в издевательских выражениях высмеивает выраженные там мысли. Гэннон решает в отместку продемонстрировать на практике бессмысленность обучения и притворяется простым торговцем Джимом Галлахером, записавшимся на курсы. Этот «студент», обладающий незаурядными талантами для начинающего журналиста, производит впечатление на Эрику Стоун. Сам Гэннон, в свою очередь, не может устоять перед очаровательным профессором…

В ролях 
 Кларк Гейбл — Джеймс Гэннон
 Дорис Дэй — Эрика Стоун
 Гиг Янг — доктор Хьюго Пайн
 Мами Ван Дорен — Пегги ДеФор
 Ник Адамс — Барни Ковач
 Питер Болдуин — Гарольд Миллер
 Мэрион Росс — Кэти Фуллер
 Чарльз Лэйн — Рой
 Джек Альбертсон — гид

Номинации 

 1959 — две номинации на премию «Оскар»: лучший актёр второго плана (Гиг Янг), лучший сценарий (Фэй и Майкл Кэнины).
 1959 — две номинации на премию «Золотой глобус»: лучший актёр в комедии или мюзикле (Кларк Гейбл), лучший актёр второго плана (Гиг Янг).
 1959 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру художественного фильма (Джордж Ситон).
 1959 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучшую американскую комедию (Фэй и Майкл Канины).

Ссылки 
 
  

Фильмы Paramount Pictures
Романтические кинокомедии США
Кинокомедии 1958 года
Фильмы Джорджа Ситона
Фильмы о журналистах
Фильмы о студентах
Фильмы США 1958 года